

Geografia
 Cedi – demo dell'antica Attica
 Cedi – antico regno dell'India

Musica
 Cedi – casa discografica italiana

Valute
 Cedi ghanese – moneta del Ghana